Artificial intelligence (česky: umělá inteligence) může být:

 Artificial intelligence (časopis) – vědecký časopis vydavatelství Elsevier založený roku 1970
 Artificial Intelligence (série) – série kompilačních alb elektronické hudby
 Artificial Intelligence (kompilační album) – první ze série alb
 Artificial Intelligence II – poslední ze série alb
 Artificial Intelligence (album, John Cale) – hudební album Johna Calea z roku 1985
 A.I. Umělá inteligence (v originále: Artificial Intelligence: AI) – americký sci-fi film z roku 2001

Související články 
 umělá inteligence (rozcestník) – více významů